Götene (gemeente), een Zweedse gemeente in Västergötland, provincie Västra Götalands län.
Götene (plaats), een plaats in de gelijknamige gemeente